A Campus Party Portugal realiza-se em Portugal em julho de 2020, numa edição virtual e global. A Campus Party tem como grande objetivo “reescrever o código fonte do mundo”.  Trata-se de um evento democrático, que visa inserir jovens num ambiente de inovação e tecnologia, preparando os novos talentos para o mercado de trabalho. A Campus Party Portugal 2020 será transmitida via streaming de forma totalmente gratuita. Todos os conteúdos serão armazenados no canal do Youtube do evento e ficarão acessíveis para todos. 

A Campus Party é a maior experiência internacional baseada em inovação e criatividade, um evento que reúne empresas arrojadas, visionários, comunidades unidas, e instituições de ensino superior e de tecnologia de ponta com o objetivo de formar uma comunidade global. Assume-se como um ponto de referência para as novas gerações, no que respeita às grandes questões do futuro e ao uso consciente da tecnologia para mudar o mundo.

Fundado em 1997 como um festival de tecnologia e uma festa LAN, o evento foi realizado pela primeira vez em Espanha, tendo também decorrido no Brasil, Colômbia, El Salvador, México, Equador, Argentina, Uruguai, Paraguai, Costa Rica, Singapura, Holanda, EUA, Alemanha e Itália. Milhares de programadores, jogadores e nerds equipados com laptops acampam em tendas no local para assistirem às diversas conferência e workshops e participarem em hackathons e calls for ideas.

O evento evoluiu para um festival anual de uma semana e 24 horas por dia, envolvendo comunidades on-line, jogadores, programadores, blogueiros, governos, universidades, empresas e estudantes. Sempre com foco amplo que abrange inovação tecnológica e eletrónica entretenimento, com ênfase em software livre, programação, astronomia, redes sociais, jogos, tecnologia verde, robótica, redes de segurança e modelagem de computadores. O objetivo declarado é reunir os melhores talentos nas áreas de tecnologia e Internet para partilhar experiências e inovar para construir um "amanhã melhor".

Ligações externas
 Site oficial

Ver também
 Campus Party
 LAN party

Ciência da computação
LAN parties
Eventos em Portugal
Tecnologia da informação